Санта-Роза () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Санта-Роза. Население составляет 64 113 человек на 2007 год. Занимает площадь 489,805 км². Плотность населения — 142,9 чел./км².

История 
Город основан 10 августа 1931 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 876.230.174,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12.941,12 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,831 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул